Federle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Federle (1820–1863), deutscher Maler
 Egidius Federle (1810–1876), deutscher Landschaftszeichner und Maler
 Helmut Federle (* 1944), Schweizer Maler
 Lisa Federle (* 1961), deutsche Medizinerin

Siehe auch:
 Feder (Begriffsklärung) 
 Federchen 
 Federlein 
 Feederle